

Dispositif avertisseur 

 sonnette d'immeuble, sonnette mécanique ou électrique placée à l'extérieur d'une entrée.
 sonnette de bicyclette, avertisseur sonore mécanique monté sur une bicyclette.
 sonnette de table.
 sonnette liturgique, composée de trois ou quatre clochettes.
 sonnette mécanique, petit timbre, ou clochette, manipulée à la main.
 sonnette électrique, dispositif composé d'un bouton dont la pression provoque un signal sonore. Elle a été inventée en 1831 par Joseph Henry.

Toponymes 
 Sonnette, rivière du sud-ouest de la France.
 Son-Sonnette ou Sonsonnette, rivière dans laquelle se jette la Sonnette du sud-ouest de la France.
 Sonnette, affluent du Sainte-Suzanne, rivière du département d'Eure-et-Loir.
 Beaulieu-sur-Sonnette, commune du sud-ouest de la France, située dans le département de la Charente.
 réseau de la Sonnette, réseau souterrain aveugle situé sur la commune de Savonnières-en-Perthois.
 Val-Sonnette Commune nouvelle du département du Jura.

Biologie 
 serpent à sonnette, serpent nommé ainsi à cause de son bruiteur.
 pomme sonnette, variété de pomme.

Autres 

 sonnette, engin de génie civil qui sert à enfoncer par battage les pieux, des pilotis ou des palplanches.
 signe de la sonnette, signe clinique qui correspond à l’aggravation d’une douleur par l'exercice d'une pression paravertébrale.
 sonnette d'alarme, en Belgique, une procédure permettant à un groupe linguistique d'interrompre la procédure parlementaire.
 La Sonnette d'alarme, film de Christian-Jaque sorti en 1935.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie d'hydronyme